Jan Matura (ur. 29 stycznia 1980 w Czeskim Krumlowie) – czeski kombinator norweski, a następnie skoczek narciarski, reprezentant klubu Dukla Liberec, zwycięzca klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego 2012.

Przebieg kariery

Skoki narciarskie

Lata 1995–2003 
W styczniu 1995 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 26. i 29 lokatę w Harrachovie. W lutym 1997 wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 8. miejsce indywidualnie oraz 5. drużynowo. Następnie wziął udział w Mistrzostwach Świata Seniorów 1997, na których zajął 39. pozycję indywidualnie oraz 9. w rywalizacji drużynowej. 22 stycznia 1998 w Sankt Moritz zajął 5. miejsce drużynowo na Mistrzostwach Świata Juniorów 1998. 10 marca 2001 zajął 3. lokatę w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Harrachovie. 4 stycznia 2002 zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 50. miejsce w Innsbrucku. W lutym 2002 wystartował na zimowych igrzyskach olimpijskich – indywidualnie na skoczni normalnej był 42., a na skoczni dużej indywidualnie odpadł w kwalifikacjach oraz zajął 12. lokatę drużynowo. 10 sierpnia 2003 po raz pierwszy wystartował w zawodach Letniego Grand Prix. Pierwsze punkty zawodów tej rangi zdobył 14 sierpnia 2003 w Courchevel, za zajęcie 27. pozycji. W lutym 2003 po raz drugi w karierze wystartował na mistrzostwach świata, zajmując 20. i 28. miejsce indywidualnie oraz 8. drużynowo. 22 marca 2003 zdobył pierwsze w karierze punkty PŚ, za zajęcie 24. lokaty w Planicy.

Lata 2004–2010 
W lutym 2004 wystartował na mistrzostwach świata w lotach narciarskich, zajmując 37. miejsce indywidualnie oraz 9. drużynowo. Na Mistrzostwach Świata 2005 zajął dwukrotnie 23. lokatę idywidualnie oraz 7. (skocznia normalna) 8. (skocznia duża) w rywalizacji drużynowej. Podczas Letniego Grand Prix 2005 pięciokrotnie kończył zawody w czołowej dziesiątce. W styczniu 2006 na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Bad Mitterndorf zajął 28. miejsce indywidualnie oraz 8. drużynowo. 22 stycznia 2006 zajął 9. lokatę w zawodach PŚ w Sapporo. W lutym 2006 po raz drugi w karierze wystartował na zimowych igrzyskach olimpijskich, zajmując indywidualnie 21. i 22. pozycję oraz 9. w zawodach drużynowych. Na Mistrzostwach Świata 2007 – indywidualnie odpadł w kwalifikacjach, a w rywalizacji drużynowej zajął z reprezentacja Czech 9. lokatę. 

11 grudnia 2007 zajął 3. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentanego w Rovaniemi. W lutym 2008 na mistrzostwach świata w lotach narciarskich zajął 33. pozycję indywidualnie oraz 6. lokatę drużynowo. 26 lipca 2008 w Hinterzarten zajął (razem z Ondřejem Vaculíkiem, Borkiem Sedlákiem i Romanem Koudelką) 3. miejsce w konkursie drużynowym Letniego Grand Prix. 3 stycznia 2009 zajął 3. pozycję w zawodach Pucharu Kontynentanego w Braunlage. 21 lutego 2010 w Brotterode odniósł zwycięstwo w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich 2010 zajął 35. miejsce indywidualnie oraz 5. lokatę drużynowo.

Lata 2011–2017 
W styczniu 2011 zajął 10. i 4. lokatę w zawodach Pucharu Świata w Sapporo. Na Mistrzostwach Świata 2011 zajął 40. lokatę indywidualnie oraz 7. (skocznia normalna) i 8. (skocznia duża) drużynowo. 18 lutego 2012 w Libercu zajął 4. miejsce w zawodach FIS Cupu. Następnie wystartował na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich 2012, na których zajął 28. miejsce indywidualnie oraz 6. lokatę w konkursie drużynowym. Podczas Letniego Pucharu Kontynentalnego 2012 pięciokrotnie stawał na podium (w tym odnosząc dwa zwycięstwa) co zaskutkowało zwycięstwem w klasyfikacji tego cyklu. 19 i 20 stycznia 2013 zwyciężył w Pucharu Świata w Sapporo. 3 lutego 2013 dwukrotnie stanął na podium zawodach PŚ w Harrachovie. Na Mistrzostwach Świata 2013 zajął 12. i 5. lokatę indywidualnie, 7. w rywalizacji drużynowej mężczyzn oraz 10. w mikście. 

28 lipca 2013 zajął 4. lokatę w zawodach LGP w Hinterzarten. W lutym 2014 po raz trzeci i zarazem ostatni wystartował na zimowych igrzyskach olimpijskich, zajmując indywidualnie 23. i 18. pozycję oraz 7. w zawodach drużynowych. Na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich 2014 zajął 14. miejsce indywidualnie. Na Mistrzostwach Świata 2015 zajął 38. i 16. lokatę indywidualnie, 11. w mikście oraz 8. w konkurise drużynowym mężczyzn. Na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich 2016 zajął 22. miejsce indywidualnie oraz 6. drużynowo. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni wystartował 25 marca 2017 podczas konkursu drużynowego PŚ w Planicy.

5 maja 2017 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Matury na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Matury na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Matury na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Czescy kombinatorzy norwescy
Czescy olimpijczycy
Czescy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Českým Krumlovie